Туракурган () — город (с 1979 года, до этого — посёлок городского типа), административный центр Туракурганского района Наманганской области Узбекистана.

Расположен в 5 км от одноимённой железнодорожной станции (на линии Коканд — Наманган). В 2001—2010 годах работала междугородняя троллейбусная линия Туракурган — Наманган 
1820 йилда Тўрақўрғон худудига Хакимхон тўра исмли шахс хоким бўлган.Шу ерда қўрғонда туриб тўралар билан бирга бошқарган,шундан кейин Тўраларни қўрғони деб юриб Тўрақўрғон бўлиб кетган.

Население

Ссылки 

Населённые пункты Туракурганского района
Города Наманганской области